|-
|(37251)||2000 WX184|| align=right|15,4|| align=right|3,071|| align=right|0,058|| align=right|0,89|| align=right|5,381||MBA||29. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37252)||2000 WR186|| align=right|13,2|| align=right|3,024|| align=right|0,157|| align=right|13,57|| align=right|5,257||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37253)||2000 WN188|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,115|| align=right|4,45|| align=right|4,203||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37254)||2000 WO188|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,026|| align=right|8,20|| align=right|4,654||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37255)||2000 WX189|| align=right|15,2|| align=right|3,145|| align=right|0,090|| align=right|4,03|| align=right|5,575||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37256)||2000 WX191|| align=right|14,8|| align=right|2,839|| align=right|0,076|| align=right|11,87|| align=right|4,782||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37257)||2000 XM2|| align=right|13,9|| align=right|3,093|| align=right|0,071|| align=right|12,24|| align=right|5,440||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37258)||2000 XT3|| align=right|14,2|| align=right|2,448|| align=right|0,049|| align=right|14,15|| align=right|3,829||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37259)||2000 XF4|| align=right|14,3|| align=right|3,203|| align=right|0,109|| align=right|9,72|| align=right|5,731||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37260)||2000 XR4|| align=right|13,5|| align=right|3,042|| align=right|0,117|| align=right|10,64|| align=right|5,304||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37261)||2000 XC5|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,079|| align=right|8,56|| align=right|4,544||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37262)||2000 XC9|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,221|| align=right|14,00|| align=right|4,028||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37263)||2000 XP12|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,108|| align=right|13,96|| align=right|4,082||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37264)||2000 XS16|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,149|| align=right|8,84|| align=right|5,321||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37265)||2000 XT17|| align=right|13,3|| align=right|2,609|| align=right|0,167|| align=right|14,43|| align=right|4,212||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37266)||2000 XG18|| align=right|13,8|| align=right|2,765|| align=right|0,063|| align=right|11,69|| align=right|4,596||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37267)||2000 XJ23|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,175|| align=right|12,41|| align=right|4,129||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37268)||2000 XB24|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,174|| align=right|10,36|| align=right|5,275||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37269)||2000 XO24|| align=right|13,8|| align=right|2,604|| align=right|0,051|| align=right|16,38|| align=right|4,202||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37270)||2000 XP32|| align=right|13,4|| align=right|3,071|| align=right|0,147|| align=right|13,18|| align=right|5,381||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37271)||2000 XR34|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,188|| align=right|14,56|| align=right|4,126||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37272)||2000 XR39|| align=right|13,4|| align=right|3,193|| align=right|0,081|| align=right|23,02|| align=right|5,705||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37273)||2000 XP40|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,090|| align=right|14,88|| align=right|4,297||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37274)||2000 XO42|| align=right|13,6|| align=right|2,342|| align=right|0,267|| align=right|14,68|| align=right|3,584||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37275)||2000 XF43|| align=right|13,3|| align=right|2,595|| align=right|0,173|| align=right|15,81|| align=right|4,180||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37276)||2000 XL43|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,205|| align=right|14,02|| align=right|4,139||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37277)||2000 YJ|| align=right|14,2|| align=right|2,315|| align=right|0,092|| align=right|22,94|| align=right|3,521||MBA||16. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37278)||2000 YE7|| align=right|14,3|| align=right|2,737|| align=right|0,149|| align=right|14,22|| align=right|4,526||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|37279 Hukvaldy||2000 YK12|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,165|| align=right|8,41|| align=right|4,358||MBA||22. december 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(37280)||2000 YT19|| align=right|13,7|| align=right|3,200|| align=right|0,063|| align=right|22,13|| align=right|5,723||MBA||28. december 2000||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(37281)||2000 YA61|| align=right|12,1|| align=right|5,075|| align=right|0,062|| align=right|5,77|| align=right|11,44||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37282)||2000 YJ67|| align=right|13,5|| align=right|3,217|| align=right|0,076|| align=right|15,75|| align=right|5,768||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37283)||2000 YA71|| align=right|13,3|| align=right|3,073|| align=right|0,058|| align=right|12,83|| align=right|5,385||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37284)||2000 YG76|| align=right|13,8|| align=right|3,061|| align=right|0,141|| align=right|11,72|| align=right|5,355||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37285)||2000 YJ78|| align=right|14,6|| align=right|2,266|| align=right|0,143|| align=right|4,11|| align=right|3,410||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37286)||2000 YL101|| align=right|12,1|| align=right|3,173|| align=right|0,084|| align=right|23,87|| align=right|5,651||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37287)||2000 YM101|| align=right|13,4|| align=right|2,659|| align=right|0,246|| align=right|13,51|| align=right|4,336||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37288)||2000 YU121|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,251|| align=right|12,01|| align=right|4,372||MBA||22. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37289)||2000 YK124|| align=right|15,2|| align=right|2,845|| align=right|0,064|| align=right|2,25|| align=right|4,799||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37290)||2000 YX135|| align=right|13,3|| align=right|2,727|| align=right|0,200|| align=right|9,42|| align=right|4,502||MBA||22. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37291)||2001 AP26|| align=right|13,8|| align=right|3,428|| align=right|0,052|| align=right|8,90|| align=right|6,347||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37292)||2001 AN34|| align=right|13,4|| align=right|2,872|| align=right|0,107|| align=right|13,77|| align=right|4,866||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37293)||2001 AF43|| align=right|13,8|| align=right|3,228|| align=right|0,107|| align=right|11,84|| align=right|5,799||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37294)||2001 BT44|| align=right|15,1|| align=right|2,510|| align=right|0,084|| align=right|6,44|| align=right|3,975||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37295)||2001 BB46|| align=right|13,6|| align=right|2,556|| align=right|0,222|| align=right|10,81|| align=right|4,085||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37296)||2001 BX54|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,125|| align=right|14,50|| align=right|4,030||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37297)||2001 BQ77|| align=right|11,0|| align=right|5,224|| align=right|0,078|| align=right|20,78|| align=right|11,94||JUT||26. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37298)||2001 BU80|| align=right|12,0|| align=right|5,091|| align=right|0,015|| align=right|13,74|| align=right|11,49||JUT||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37299)||2001 CN21|| align=right|11,5|| align=right|5,169|| align=right|0,102|| align=right|29,65|| align=right|11,76||JUT||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37300)||2001 CW32|| align=right|11,4|| align=right|5,138|| align=right|0,039|| align=right|21,55|| align=right|11,65||JUT||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37301)||2001 CA39|| align=right|11,6|| align=right|5,172|| align=right|0,054|| align=right|20,37|| align=right|11,77||JUT||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37302)||2001 EG11|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,205|| align=right|5,55|| align=right|4,133||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37303)||2001 EF23|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,080|| align=right|9,81|| align=right|4,416||MBA||15. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37304)||2001 EW23|| align=right|13,7|| align=right|3,026|| align=right|0,164|| align=right|10,28|| align=right|5,262||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37305)||2001 HF55|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,070|| align=right|7,14|| align=right|3,529||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37306)||2001 KW46|| align=right|13,4|| align=right|2,545|| align=right|0,224|| align=right|17,69|| align=right|4,060||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37307)||2001 LG16|| align=right|16,0|| align=right|2,169|| align=right|0,123|| align=right|4,89|| align=right|3,193||MBA||13. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37308)||2001 OP16|| align=right|16,4|| align=right|2,122|| align=right|0,324|| align=right|5,59|| align=right|3,090||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37309)||2001 OX62|| align=right|12,7|| align=right|2,643|| align=right|0,131|| align=right|15,05|| align=right|4,296||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37310)||2001 OE107|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,088|| align=right|5,80|| align=right|3,511||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37311)||2001 PH28|| align=right|14,6|| align=right|3,041|| align=right|0,119|| align=right|0,83|| align=right|5,303||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37312)||2001 PJ62|| align=right|12,9|| align=right|3,082|| align=right|0,082|| align=right|9,98|| align=right|5,409||MBA||13. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37313)||2001 QC|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,013|| align=right|11,50|| align=right|5,408||MBA||16. avgust 2001||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(37314)||2001 QP|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,447|| align=right|25,86|| align=right|4,092||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37315)||2001 QQ16|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,142|| align=right|3,68|| align=right|3,446||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37316)||2001 QS28|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,212|| align=right|7,62|| align=right|4,677||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37317)||2001 QT31|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,182|| align=right|14,66|| align=right|4,257||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37318)||2001 QZ31|| align=right|13,7|| align=right|2,558|| align=right|0,166|| align=right|12,85|| align=right|4,092||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37319)||2001 QL37|| align=right|14,2|| align=right|2,790|| align=right|0,208|| align=right|8,06|| align=right|4,660||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37320)||2001 QF51|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,152|| align=right|2,60|| align=right|3,405||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37321)||2001 QX69|| align=right|13,9|| align=right|2,654|| align=right|0,172|| align=right|12,76|| align=right|4,322||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37322)||2001 QM76|| align=right|14,2|| align=right|2,609|| align=right|0,112|| align=right|8,57|| align=right|4,214||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37323)||2001 QY76|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,217|| align=right|3,66|| align=right|4,137||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37324)||2001 QN77|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,275|| align=right|12,98|| align=right|4,264||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37325)||2001 QG78|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,181|| align=right|8,69|| align=right|4,533||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37326)||2001 QA79|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,142|| align=right|6,23|| align=right|5,538||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37327)||2001 QG79|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,134|| align=right|8,89|| align=right|4,124||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37328)||2001 QN99|| align=right|13,3|| align=right|2,579|| align=right|0,124|| align=right|13,26|| align=right|4,140||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37329)||2001 QW108|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,478|| align=right|29,45|| align=right|4,161||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37330)||2001 QN136|| align=right|13,3|| align=right|2,983|| align=right|0,100|| align=right|9,25|| align=right|5,152||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37331)||2001 QY138|| align=right|14,2|| align=right|2,708|| align=right|0,111|| align=right|12,72|| align=right|4,455||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37332)||2001 QJ140|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,099|| align=right|12,66|| align=right|4,167||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37333)||2001 QU178|| align=right|15,6|| align=right|2,175|| align=right|0,200|| align=right|3,11|| align=right|3,208||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37334)||2001 QW197|| align=right|13,5|| align=right|3,123|| align=right|0,151|| align=right|5,14|| align=right|5,517||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37335)||2001 QX268|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,115|| align=right|7,66|| align=right|3,696||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37336)||2001 RM|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,485|| align=right|36,64|| align=right|3,381||AMR||6. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37337)||2001 RH72|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,122|| align=right|16,11|| align=right|5,600||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37338)||2001 RF93|| align=right|13,5|| align=right|3,415|| align=right|0,103|| align=right|12,92|| align=right|6,311||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37339)||2001 RQ94|| align=right|14,2|| align=right|2,673|| align=right|0,090|| align=right|1,91|| align=right|4,369||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37340)||2001 RY120|| align=right|14,3|| align=right|2,745|| align=right|0,037|| align=right|3,11|| align=right|4,548||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37341)||2001 SO16|| align=right|17,1|| align=right|2,404|| align=right|0,149|| align=right|7,04|| align=right|3,726||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37342)||2001 SA22|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,133|| align=right|7,01|| align=right|4,126||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37343)||2001 SG27|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,187|| align=right|0,96|| align=right|4,128||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37344)||2001 SS54|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,133|| align=right|23,96|| align=right|5,613||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37345)||2001 SV153|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,188|| align=right|4,16|| align=right|5,602||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37346)||2001 SU154|| align=right|14,2|| align=right|2,896|| align=right|0,031|| align=right|1,16|| align=right|4,928||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37347)||2001 SB287|| align=right|14,0|| align=right|2,549|| align=right|0,183|| align=right|16,65|| align=right|4,070||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37348)||2001 SH289|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,252|| align=right|7,13|| align=right|3,519||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37349)||2001 SV291|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,141|| align=right|12,80|| align=right|4,274||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37350)||2001 TU19|| align=right|14,0|| align=right|2,595|| align=right|0,161|| align=right|7,67|| align=right|4,180||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37351)||2001 TE36|| align=right|13,4|| align=right|2,355|| align=right|0,164|| align=right|11,34|| align=right|3,613||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37352)||2001 TW64|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,059|| align=right|3,06|| align=right|4,298||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37353)||2001 TG66|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,197|| align=right|6,25|| align=right|3,613||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37354)||2001 TN107|| align=right|14,1|| align=right|2,411|| align=right|0,176|| align=right|3,98|| align=right|3,742||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37355)||2001 TQ116|| align=right|13,6|| align=right|2,994|| align=right|0,132|| align=right|9,67|| align=right|5,181||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37356)||2001 TY187|| align=right|13,8|| align=right|3,260|| align=right|0,086|| align=right|3,32|| align=right|5,886||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37357)||2001 TD196|| align=right|13,5|| align=right|3,254|| align=right|0,025|| align=right|22,11|| align=right|5,868||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37358)||2001 UM10|| align=right|14,6|| align=right|2,379|| align=right|0,211|| align=right|2,45|| align=right|3,669||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(37359)||2001 UM17|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,332|| align=right|4,59|| align=right|3,310||MBA||25. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(37360)||2001 UZ24|| align=right|13,8|| align=right|3,159|| align=right|0,039|| align=right|7,89|| align=right|5,615||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37361)||2001 UW46|| align=right|14,7|| align=right|2,894|| align=right|0,037|| align=right|2,40|| align=right|4,923||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37362)||2001 UM65|| align=right|14,8|| align=right|2,418|| align=right|0,190|| align=right|5,20|| align=right|3,760||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37363)||2001 UU94|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,091|| align=right|12,00|| align=right|3,587||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37364)||2001 UW118|| align=right|17,4|| align=right|2,394|| align=right|0,154|| align=right|5,57|| align=right|3,703||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37365)||2001 UG153|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,081|| align=right|1,54|| align=right|3,771||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37366)||2001 UZ157|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,082|| align=right|4,49|| align=right|3,639||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37367)||2001 VC|| align=right|15,4|| align=right|2,196|| align=right|0,338|| align=right|22,79|| align=right|3,254||MBA||6. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37368)||2001 VR|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,316|| align=right|28,60|| align=right|4,073||MBA||7. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37369)||2001 VV|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,109|| align=right|15,15|| align=right|4,191||MBA||6. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37370)||2001 VM9|| align=right|13,7|| align=right|2,807|| align=right|0,168|| align=right|2,03|| align=right|4,701||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37371)||2001 VR27|| align=right|13,4|| align=right|2,664|| align=right|0,280|| align=right|15,22|| align=right|4,347||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37372)||2001 VF33|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,096|| align=right|4,24|| align=right|4,342||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37373)||2001 VM34|| align=right|14,2|| align=right|2,523|| align=right|0,174|| align=right|1,21|| align=right|4,007||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37374)||2001 VA37|| align=right|14,5|| align=right|3,192|| align=right|0,186|| align=right|3,33|| align=right|5,701||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37375)||2001 VY39|| align=right|13,6|| align=right|2,857|| align=right|0,218|| align=right|16,65|| align=right|4,828||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37376)||2001 VD42|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,157|| align=right|1,03|| align=right|4,607||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37377)||2001 VP46|| align=right|14,2|| align=right|2,580|| align=right|0,168|| align=right|9,02|| align=right|4,143||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37378)||2001 VU76|| align=right|14,9|| align=right|1,846|| align=right|0,139|| align=right|23,29|| align=right|2,507||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37379)||2001 VP92|| align=right|15,0|| align=right|3,038|| align=right|0,166|| align=right|11,54|| align=right|5,296||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37380)||2001 VF94|| align=right|14,2|| align=right|3,190|| align=right|0,193|| align=right|13,32|| align=right|5,697||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37381)||2001 VZ119|| align=right|15,3|| align=right|2,312|| align=right|0,189|| align=right|3,61|| align=right|3,515||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37382)||2001 VR120|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,136|| align=right|7,49|| align=right|3,551||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37383)||2001 VM122|| align=right|14,7|| align=right|2,760|| align=right|0,168|| align=right|10,58|| align=right|4,585||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37384)||2001 WU1|| align=right|14,3|| align=right|3,142|| align=right|0,570|| align=right|20,60|| align=right|5,569||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37385)||2001 WP27|| align=right|13,5|| align=right|3,227|| align=right|0,048|| align=right|15,78|| align=right|5,796||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37386)||2001 WG29|| align=right|14,5|| align=right|2,445|| align=right|0,139|| align=right|8,53|| align=right|3,822||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37387)||2001 WT29|| align=right|13,2|| align=right|2,709|| align=right|0,162|| align=right|15,14|| align=right|4,459||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37388)||2001 WJ36|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,108|| align=right|8,88|| align=right|5,493||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37389)||2001 WR38|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,137|| align=right|5,67|| align=right|4,221||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37390)||2001 WL49|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,207|| align=right|13,27|| align=right|4,314||MBA||30. november 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|37391 Ebre||2001 XB|| align=right|14,6|| align=right|2,360|| align=right|0,230|| align=right|6,55|| align=right|3,624||MBA||1. december 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|37392 Yukiniall||2001 XP16|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,160|| align=right|9,50|| align=right|3,539||MBA||10. december 2001||Uccle||T. Pauwels; H. Boffin
|-
|(37393)||2001 XF24|| align=right|15,1|| align=right|2,181|| align=right|0,189|| align=right|6,14|| align=right|3,221||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37394)||2001 XK24|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,207|| align=right|7,51|| align=right|3,656||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37395)||2001 XJ30|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,152|| align=right|6,17|| align=right|3,531||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37396)||2001 XM42|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,157|| align=right|8,30|| align=right|4,488||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37397)||2001 XP47|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,197|| align=right|8,42|| align=right|4,558||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37398)||2001 XY49|| align=right|14,6|| align=right|3,036|| align=right|0,012|| align=right|7,48|| align=right|5,289||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37399)||2001 XO61|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,209|| align=right|2,71|| align=right|3,792||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37400)||2001 XG67|| align=right|14,4|| align=right|3,232|| align=right|0,119|| align=right|0,57|| align=right|5,811||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37401)||2001 XK74|| align=right|13,2|| align=right|3,090|| align=right|0,083|| align=right|15,92|| align=right|5,431||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37402)||2001 XB98|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,126|| align=right|3,61|| align=right|3,258||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37403)||2001 XV98|| align=right|13,2|| align=right|3,105|| align=right|0,225|| align=right|12,77|| align=right|5,471||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37404)||2001 XF99|| align=right|15,2|| align=right|2,254|| align=right|0,257|| align=right|7,85|| align=right|3,383||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37405)||2001 XT100|| align=right|14,4|| align=right|2,647|| align=right|0,182|| align=right|3,58|| align=right|4,307||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37406)||2001 XG103|| align=right|16,5|| align=right|2,174|| align=right|0,141|| align=right|2,89|| align=right|3,204||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37407)||2001 XT113|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,029|| align=right|12,36|| align=right|4,433||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37408)||2001 XY114|| align=right|14,1|| align=right|2,969|| align=right|0,166|| align=right|12,18|| align=right|5,115||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37409)||2001 XW115|| align=right|13,8|| align=right|2,430|| align=right|0,216|| align=right|5,00|| align=right|3,786||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37410)||2001 XQ118|| align=right|15,1|| align=right|2,330|| align=right|0,183|| align=right|5,72|| align=right|3,555||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37411)||2001 XH152|| align=right|15,7|| align=right|2,921|| align=right|0,070|| align=right|1,52|| align=right|4,991||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37412)||2001 XG183|| align=right|17,1|| align=right|2,396|| align=right|0,181|| align=right|1,94|| align=right|3,708||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37413)||2001 XB184|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,119|| align=right|5,33|| align=right|4,500||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37414)||2001 XN191|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,039|| align=right|2,55|| align=right|5,307||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37415)||2001 XQ196|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,204|| align=right|2,65|| align=right|3,691||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37416)||2001 XR196|| align=right|13,9|| align=right|3,098|| align=right|0,065|| align=right|13,68|| align=right|5,451||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37417)||2001 XB197|| align=right|16,2|| align=right|2,249|| align=right|0,154|| align=right|2,46|| align=right|3,371||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37418)||2001 XD199|| align=right|16,8|| align=right|2,348|| align=right|0,145|| align=right|2,95|| align=right|3,598||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37419)||2001 XT199|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,121|| align=right|13,37|| align=right|5,416||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37420)||2001 XT215|| align=right|14,3|| align=right|2,946|| align=right|0,110|| align=right|10,22|| align=right|5,055||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37421)||2001 XC217|| align=right|14,7|| align=right|3,141|| align=right|0,173|| align=right|6,15|| align=right|5,565||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37422)||2001 XF241|| align=right|14,5|| align=right|2,216|| align=right|0,188|| align=right|5,89|| align=right|3,297||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37423)||2001 XV251|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,234|| align=right|3,52|| align=right|3,586||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37424)||2001 YA3|| align=right|12,8|| align=right|2,561|| align=right|0,190|| align=right|12,68|| align=right|4,098||MBA||19. december 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(37425)||2001 YM3|| align=right|14,4|| align=right|2,576|| align=right|0,257|| align=right|3,80|| align=right|4,135||MBA||19. december 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(37426)||2001 YU69|| align=right|14,4|| align=right|3,025|| align=right|0,043|| align=right|11,09|| align=right|5,260||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37427)||2001 YJ82|| align=right|15,3|| align=right|2,265|| align=right|0,204|| align=right|2,94|| align=right|3,409||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37428)||2001 YX91|| align=right|15,2|| align=right|2,185|| align=right|0,215|| align=right|7,20|| align=right|3,230||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37429)||2001 YE105|| align=right|15,9|| align=right|2,737|| align=right|0,124|| align=right|3,74|| align=right|4,527||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37430)||2001 YN119|| align=right|14,8|| align=right|2,383|| align=right|0,229|| align=right|7,85|| align=right|3,679||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37431)||2002 AT7|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|4,15|| align=right|3,629||MBA||4. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|[[37432 Postaja Piszkéstető]]||2002 AE11|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,169|| align=right|5,47|| align=right|3,673||MBA||11. januar 2002||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; Z. Heiner
|-
|(37433)||2002 AA19|| align=right|13,6|| align=right|2,546|| align=right|0,280|| align=right|13,43|| align=right|4,062||MBA||8. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(37434)||2002 AQ25|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,103|| align=right|6,00|| align=right|5,532||MBA||8. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(37435)||2111 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,070|| align=right|10,54|| align=right|5,600||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37436)||2201 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,199|| align=right|0,098|| align=right|4,50|| align=right|5,721||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37437)||2576 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,230|| align=right|5,08|| align=right|3,602||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37438)||2599 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,519|| align=right|0,130|| align=right|7,04|| align=right|3,997||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37439)||2610 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,185|| align=right|3,04|| align=right|4,017||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37440)||2612 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,251|| align=right|2,43|| align=right|5,626||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37441)||2700 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,511|| align=right|0,078|| align=right|3,01|| align=right|3,979||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37442)||2722 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,156|| align=right|14,96|| align=right|4,387||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37443)||2788 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,150|| align=right|0,155|| align=right|2,37|| align=right|5,590||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37444)||2793 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,234|| align=right|3,23|| align=right|3,621||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37445)||3056 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,135|| align=right|7,20|| align=right|3,706||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37446)||4067 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,170|| align=right|1,63|| align=right|5,656||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37447)||4162 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,074|| align=right|2,56|| align=right|4,127||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37448)||4218 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,251|| align=right|4,69|| align=right|4,330||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37449)||4235 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,138|| align=right|4,33|| align=right|3,346||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37450)||4257 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,137|| align=right|5,85|| align=right|3,631||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37451)||4280 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,514|| align=right|0,104|| align=right|2,28|| align=right|3,986||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|37452 Spirit||4282 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,947|| align=right|0,221|| align=right|8,28|| align=right|7,839||HLD||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37453)||4311 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,140|| align=right|3,31|| align=right|3,644||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37454)||4636 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,157|| align=right|0,066|| align=right|14,05|| align=right|5,610||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37455)||4727 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,197|| align=right|0,032|| align=right|8,13|| align=right|5,716||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37456)||4790 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,077|| align=right|2,13|| align=right|4,486||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37457)||4793 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,171|| align=right|1,84|| align=right|3,616||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37458)||5008 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,026|| align=right|7,35|| align=right|3,654||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37459)||6037 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,524|| align=right|0,224|| align=right|10,22|| align=right|4,008||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37460)||6102 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,207|| align=right|1,80|| align=right|3,674||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37461)||6112 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,241|| align=right|1,12|| align=right|3,710||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37462)||6293 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,524|| align=right|0,099|| align=right|0,82|| align=right|4,008||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37463)||6338 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,061|| align=right|6,46|| align=right|3,617||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37464)||6352 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,904|| align=right|0,087|| align=right|1,60|| align=right|4,947||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37465)||6618 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,204|| align=right|2,33|| align=right|3,675||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37466)||6727 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,229|| align=right|13,61|| align=right|3,721||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37467)||6753 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,041|| align=right|3,09|| align=right|4,470||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37468)||6782 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,133|| align=right|2,85|| align=right|3,346||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37469)||6833 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,914|| align=right|0,079|| align=right|1,87|| align=right|4,973||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37470)||6834 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,132|| align=right|0,172|| align=right|2,97|| align=right|5,543||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37471)||7082 P-L|| align=right|15,0|| align=right|1,954|| align=right|0,097|| align=right|22,13|| align=right|2,730||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37472)||7613 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,099|| align=right|7,22|| align=right|5,615||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37473)||9066 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,185|| align=right|4,78|| align=right|3,351||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37474)||9618 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,704|| align=right|0,148|| align=right|2,22|| align=right|4,445||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37475)||1038 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,255|| align=right|3,14|| align=right|4,049||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37476)||1107 T-1|| align=right|15,2|| align=right|3,015|| align=right|0,082|| align=right|2,37|| align=right|5,235||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37477)||1110 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,707|| align=right|0,126|| align=right|5,10|| align=right|4,453||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37478)||1120 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,051|| align=right|4,53|| align=right|4,592||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37479)||1130 T-1|| align=right|16,5|| align=right|1,998|| align=right|0,279|| align=right|7,75|| align=right|2,824||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37480)||1149 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,096|| align=right|5,02|| align=right|4,512||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37481)||1209 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,130|| align=right|4,19|| align=right|4,618||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37482)||2114 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,704|| align=right|0,115|| align=right|14,11|| align=right|4,445||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37483)||2125 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,480|| align=right|0,120|| align=right|6,42|| align=right|3,904||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37484)||2174 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,192|| align=right|2,89|| align=right|3,474||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37485)||2211 T-1|| align=right|13,9|| align=right|3,025|| align=right|0,125|| align=right|6,63|| align=right|5,261||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37486)||2282 T-1|| align=right|15,3|| align=right|3,061|| align=right|0,173|| align=right|8,60|| align=right|5,356||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37487)||3150 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,307|| align=right|0,160|| align=right|5,01|| align=right|3,503||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37488)||3203 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,085|| align=right|5,07|| align=right|3,459||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37489)||4396 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,032|| align=right|6,15|| align=right|4,486||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37490)||1082 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,714|| align=right|0,161|| align=right|2,63|| align=right|4,470||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37491)||1112 T-2|| align=right|15,7|| align=right|3,056|| align=right|0,171|| align=right|0,35|| align=right|5,342||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37492)||1115 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,140|| align=right|5,58|| align=right|3,362||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37493)||1171 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,090|| align=right|9,68|| align=right|5,132||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37494)||1174 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,020|| align=right|0,056|| align=right|8,76|| align=right|5,248||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37495)||1226 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,128|| align=right|0,040|| align=right|5,06|| align=right|5,532||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37496)||1287 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,072|| align=right|11,98|| align=right|5,454||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37497)||1330 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,092|| align=right|1,11|| align=right|3,389||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37498)||1507 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,120|| align=right|6,82|| align=right|3,424||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37499)||2033 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,188|| align=right|0,100|| align=right|13,55|| align=right|5,691||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37500)||2118 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,039|| align=right|3,49|| align=right|4,497||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov